Lattella ist der Markenname eines österreichischen Fruchtmolkegetränks.

Das Getränk mit Anteilen von Früchten und Molke, das 1979 von der Inntal Milch Wörgl eingeführt wurde, wird heute (Stand: 2014) von der – seit 2011 zur Berglandmilch gehörenden – Tirol Milch GmbH produziert. In den Jahren 1997 bis 2003 wurde Lattella von Danone vermarktet und vertrieben. Die Produktion wurde im Jahr 2013 von Wörgl ins größte Werk der Berglandmilch in Aschbach verlegt.

Standardmäßig wird Latella in 0.5l-Tetrapacks verkauft; die beliebtesten Sorten Mango sowie Maracuja gibt es auch als 1l-Tetrapack. Zudem werden Mango und Erdbeere als 0.2l-Tetrapack mit Strohhalm vertrieben. 

Der Werbeslogan von Lattella lautet Pfeif drauf, lass die Sonne rein, und schenk dir ein Lattella ein!

Weblinks 
 lattella.at

Einzelnachweise 

Essen und Trinken (Österreich)
Markenname (Erfrischungsgetränk aus Milch)
Markenname (Milch)